Ritzer ist der Familienname folgender Personen:

 George Ritzer (* 1940), US-amerikanischer Soziologe
 Helmut Ritzer (* 1938), bayerischer Politiker (SPD)
 Klaus Ritzer (* 1966), deutscher Schriftsteller
 Monika Ritzer (* 1960), Germanistin
 Uwe Ritzer (* 1965), deutscher Journalist
 Walter Ritzer (1911–1984), österreichischer Literarhistoriker und Bibliothekar